Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der österreichischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Das erste offizielle Spiel der Österreicherinnen datiert aus dem Jahr 1990. Schon seit den 1970er Jahren trugen österreichische Mannschaften Spiele aus; die aber nicht anerkannt wurden. Die FIFA führt in ihrer Ergebnisdatenbank als erstes Länderspiel eine Heimpartie in Linz vom 12. Juli 1978 gegen die Schweizerinnen. Bis dato konnte sich die Nationalelf nicht für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen oder Olympische Spiele qualifizieren. 2017 nahm sie erstmals an einer Europameisterschaft teil. Mit 52 Toren und 100 Länderspielen (seit 2005) ist Nina Burger Rekordtorschützin und Rekordspielerin der Auswahl. Die meisten Einsätze zuvor absolvierte Sonja Spieler; die ihre Nationalmannschaftskarriere 2010 nach 62 Länderspielen beendete.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der österreichischen Mannschaft angegeben.
 
 
 
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft

 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Ab 2020

Statistik

Länderspielbilanz 
 
 
 
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen
 TD = Tordifferenz

Stand: 21. Februar 2023

Heimspielstätte 
Eine häufig genutzte Heimspielstätte hatte die Frauen-Nationalmannschaft bis 2022 nicht. Die Spiele wurden im ganzen Land verteilt ausgetragen. 2022 wurde die Wiener Neustadt Arena die Heimstätte des Fußballnationalteams der Frauen.

Das EM-Qualifikationsspiel vom 13. Mai 2003 gegen Armenien wurde zwar in Waidhofen an der Ybbs veranstaltet. Es zählt aber als Auswärtsspiel, da die Armenierinnen ihre Heimspiele der Qualifikation auf dem Boden der gegnerischen Mannschaften austrug.

Stand: 15. November 2022

Heim- und Auswärtsbilanz 
Stand: 21. Februar 2023

Anlässe 
Stand: 21. Februar 2023

Gegner 
Stand: 21. Februar 2023

Häufigkeit der Spielausgänge

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der österreichischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 oefb.at: Nationalmannschaft auf der ÖFB-Homepage
 de.fifa.com: Ergebnisdatenbank der FIFA

Einzelnachweise 

Osterreich
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen